Medvídek může být:

malý medvěd
synonymum pro mývala z čeledi medvídkovitých (v Česku žije mýval severní)

v kultuře
Medvídek (film) – film Jana Hřebejka z roku 2007
Medvídek (píseň) – píseň skupiny Lucie z alba Větší než malé množství lásky (hudba: Oskar Petr, slova: Robert Kodym)
Medvídek (Simpsonovi) – epizoda ze seriálu Simpsonovi

Externí odkazy